Naselja u Srbiji
 Boljevac (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Boljevac, grad i središte općine Boljevac